Bosznia-Hercegovina
 Prnjavor község a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Prnjavor, falu Bihács községben, az Una-Szanai kantonban
 Prnjavor, falu Kalesija községben, a Tuzlai kantonban
 Prnjavor, falu Vitez községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Prnjavor Mali, falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Prnjavor Mali, falu Banja Luka községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Prnjavor Veliki, falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Prnjavor, falu Kapela községben, Belovár-Bilogora megyében
 Prnjavor falu Oprisavci községben, Bród-Szávamente megyében
 Prnjavor Čuntićki falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Prnjavor Lepavinski falu Sokolovac községben, Kapronca-Körös megyében

 Montenegró
Prnjavor falu Plav községben, Kelet-Montenegróban

 Szerbia
 Prnjavor, falu Batočina községben, a Šumadijai körzetben
 Prnjavor, falu Gornji Milanovac községben, a Moravicai körzetben
 Prnjavor, falu Szabács községben, a Macsvai körzetben
 Prnjavor, falu Trstenik községben, a Rasinai körzetben
 Bešenovački Prnjavor Besenyőmonostor, falu szerb neve Szávaszentdemeter községben, a Szerémségi körzetben
 Ivkovački Prnjavor, falu Jagodina községben, a Pomoravai körzetben
 Jošanički Prnjavor, falu Jagodina községben, a Pomoravai körzetben
 Kalenićki Prnjavor, falu Rekovac községben, a Pomoravai körzetben